Larry Scott est un nom pouvant désigner:

Larry Scott (1938-2014), culturiste professionnel américain
Larry Scott (1938-2016), présentateur de radio et disc jockey américain
Larry B. Scott (né en 1961), acteur américain
Larry Scott (né en 1964), administrateur sportif et joueur de tennis américain
Larry Scott (né en 1977), joueur américain de football américain

Voir aussi

Homonymie de personnes